DCE steht für:
 Data Communication Equipment bzw. Data Circuit-Terminating Equipment einer Datenstation, siehe Datenübertragungssystem
 DCE Computer Service GmbH, ein 1986 gegründeter deutscher Anbieter für Dienstleistungen bei der Fertigung von Computerhardware in Oberhausen
 Delhi College of Engineering, College in der Hauptstadt Indiens
 Dichlorethen, eine chemische Verbindung
 Dictionary of Contemporary English, ein vom Verlag Langenscheidt herausgegebenes, einsprachiges Wörterbuch der englischen Sprache
 Direction du Contre Espionage, ist ein Algerischer Nachrichtendienst
 Distributed Computing Environment, einem Industriestandard für Computervernetzung
  Dynamic Content Elements ist eine Erweiterung für das freie Content-Management-Framework TYPO3

DCE